ClassBuilder – prosty program typu CASE przeznaczony dla języka programowania C++.

Pozwala na generowanie kodu i reengineering.

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa

Narzędzia CASE
Wolne i otwarte oprogramowanie